Vuolijoki är en by och tätort i kommunen Kajana i Kajanaland i Finland. Tidigare var Vuolijoki även en kommun. Genom byn rinner Vuolijoki å som rinner ut i Ule träsk.

I byn finns Vuolijoki kyrka som byggdes år 1906 efter ritningar av Josef Stenbäck och är Kajanalands enda stenkyrka.

Vuolijoki kommun

Källor

Före detta finländska kommuner

Kajana